Сама́рская областна́я библиоте́ка для молодёжи (СОБМ) — государственное бюджетное учреждение культуры, специализированная библиотека, обслуживающая молодёжь в возрасте 14-35 лет. Является информационно-консалтинговым центром для муниципальных библиотек Самарской области по работе с молодыми пользователями. Хранилище произведений печати и иных информационных ресурсов для педагогов, библиотекарей, организаторов досуга.
Находится в городе Самара Самарской области на проспекте Ленина, 14. Является подведомственным учреждением министерства культуры Самарской области.

Виртуальная экскурсия по помещению библиотеки доступна по ссылке.

История 
Самарская областная библиотека для молодежи открыта 18 октября 1973 года. Изначально носила название Центральной юношеской, но уже в апреле 1976 года получила статус областной . До 2021 года называлась Самарская областная юношеская библиотека (СОЮБ). 6 августа 2021 года была переименована в  «Самарская областная библиотека для молодёжи». 

На протяжении всего времени своего существования библиотека является методическим центром по работе с молодежью в учреждениях культуры Самарской области и местом проведения просветительских мероприятий, направленных на пропаганду чтения. Для привлечения читателей в 2001 году были проведены работы по развитию бренда «Самарская областная юношеская библиотека» (СОЮБ). В результате у библиотеки появилась своя эмблема, был разработан фирменный стиль. 

В 2008 году начал работу официальный сайт библиотеки.

В 2010 году проведена работа по перераспределению и изменению структуры библиотечного фонда. Внедрена система автоматизированного обслуживания читателей.

В 2010 году библиотека была сертифицирована в рамках акции «За жизнь без барьеров». Эксперты признали, что библиотека оборудована в соответствии с требованиями доступности для маломобильных жителей области, в том числе инвалидов-колясочников.

В 2015 году помещение было модернизировано для соответствия современным тенденциям и требованиям к учреждениям культуры в цифровую эпоху. Были выделены отдельные помещения для проведения массовых мероприятий, встреч молодежных объединений, консультаций психолога, работы с музыкальным фондом библиотеки. 

В настоящий момент библиотека осуществляет информационную поддержку молодёжи в учебно-образовательном процессе, оказывает услуги по профориентации и психологическому консультированию, организует просветительскую, патриотическую и культурно-досуговую работу. Самарская областная библиотека для молодежи выступает площадкой для внедрения новых форм и методов работы с молодёжью, которые в дальнейшем могут быть внедрены в деятельность муниципальных библиотек области. Также СОБМ способствует взаимодействию библиотек друг с другом, ведет проект "Школа молодого библиотекаря" для специалистов муниципальных учреждений культуры, обучает их новым формам и методам работы с молодежью. 

В 2018 году Самарская областная юношеская библиотека стала базой для региональной ресурсной площадке «Волонтеры культуры. Регион 63». Под эгидой Года добровольца Библиотекаой была организована работа с волонтерами культуры, которые принимали участие в различных культурных мероприятиях, в том числе в подготовке и проведении Чемпионата мира по футболу 2018. Площадка «Волонтеры культуры. Регион 63» основными задачами ставит сохранение и продвижение культурного достояния губернии, создание атмосферы открытости и доступности культурных пространств, сохранение исторической памяти, формирование культурной идентичности и популяризацию деятельности учреждений культуры Самарской области среди молодежи.

6 августа 2021 года библиотека сменила название и стала Самарской областной библиотекой для молодежи.

Фонд 
Фонд Самарской областной библиотеки для молодежи в настоящее время включает:
 книги — свыше 100 000 наименований;
 журналы;
 аудиокниги
 бесплатный доступ к электронным библиотекам, в том числе - ЛитРес

Мероприятия 
Самарская областная библиотека для молодежи является местом культурного досуга, общения и творчества молодежи, площадкой развития креативных индустрий. 

К 75-летию Великой Победы Самарская областная юношеская библиотека стала организатором масштабного культурного проекта - Всероссийской молодежной патриотической акции «Полк@ Победы». Цель акции - напомнить о подвиге героев Великой Отечественной войны, открыть для современной молодежи книги о войне. Проект призван поощрить интерес молодежи к чтению произведений о военном времени, побудить к творческому осмыслению этой темы через создание портретов литературных героев. Акция проходит на площадках библиотек по всей стране, которые проводили просветительские мероприятия для молодежи, освещая лучшие произведения о Великой отечественной войне. Молодые люди читали и обсуждали книги, выбирали самый близкий им образ и отражали свое видение в рисунке. В рамках акцию было создано множество портретов героев книг о Великой Отечественной войне. К Акции присоединились 37 муниципальных образований Самарской области, 15 субъектов Российской Федерации и страны Ближнего Зарубежья. В акции приняло участие более 800 участников, прислано около 500 творческих работ, выполненных в самых разных художественных техниках. В рамках проекта создан информационный ресурс, где размещен каталог, который постоянно портретами литературных героев и материалами Акции до конца Года памяти и славы. Особенностью этой акции стала ее инклюзивность, в ней участвуют, в том числе, люди с ограниченными возможностями здоровья. Присланные работы не оценивались. Кульминацией Акции был задуман марш с портретами литературных героев по улицам городов-участников, который должен был состояться 7 мая 2020 года по аналогии с акцией «Бессмертный полк». Но из-за режима самоизоляции  организаторы Акции провели марш в виртуальном формате. Одновременно на всех официальных сайтах и страницах социальных сетей библиотек-участниц, организатора и партнеров выложена видео-версия Акции. Главные информационные партнеры Акции - Российская государственная библиотека для молодежи и секция "Библиотечное обслуживание молодежи" РБА. 

Самарская областная библиотека для молодежи реализует несколько постоянно действующих культурных проектов: 

 "Культпросвет" - публичные лекции на темы, актуальные для молодежи. Лектором выступают приглашенные эксперты в разных областях, также у молодых ученых и студентов есть возможность выступить в качестве лектора. Таким образом библиотека дает возможность молодым людям реализовать свой потенциал и попробовать себя в роли спикера.  
 "Книжный сомелье" - встречи с известными людьми города, которые презентуют читателям свои любимые книги. Во время мероприятия гости зачитывают отрывки литературных произведений и обсуждают их с посетителями.
 "Ледовая стройка" - ежегодный проект, направленный на возведение снежных фигур у фасада здания силами волонтеров и читателей библиотеки. Ледовый объект, как правило, связан с темой года, объявленной указом Президента РФ. В 2020 году был возведен объект в виде пятиконечной звезды в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.  
 "Молодежный проспект" - ежегодный проект, реализуемый в летний период, направленный на знакомство жителей города с работой СОЮБ. Проект проходят в виде еженедельных тематических мероприятий на открытом воздухе с привлечением волонтеров культуры.
"Виниловые вечера" - музыкальный лекторий с включением лучших образцов популярной музыки на виниловых носителях. 
"Неделя Японской культуры" - ежегодное летнее мероприятие, включающее в себя лекции, творческие встречи и мастер-классы, знакомящие со страной восходящего солнца. 
"Неделя мастер-классов" - ежегодное профориентационное мероприятие, проводимое совместно со средними специальными учебными заведениями, знакомящее школьников с основами разных профессий

Архив мероприятий 
В 2012 году в СОЮБ проходит финал ежегодного областного литературного конкурса «Поэтический ринг», проходящего в рамках программы поддержки творчески одарённой молодёжи «Зелёный листок».

В 2011 году под эгидой министерства культуры была организована акция «Самарская литературная весна» — комплекс мероприятий, ориентированных на молодёжную аудиторию, в который вошли наиболее значимые события года: 160-летие Самарской губернии, 50-летие полета Ю. А. Гагарина в космос, мероприятия по продвижению молодёжного чтения.

В 2010 году в СОЮБ проводился Фестиваль «Чеховиана», посвящённый творчеству А. П. Чехова, мероприятие организовано совместно с Российским государственным гуманитарным университетом, Самарской академией культуры и искусств, Самарским госуниверситетом, киноклубом «Ракурс».

СОЮБ несколько лет проводила интеллектуальный турнир «Книга. Молодёжь. Интеллект», организованный при поддержке министерства культуры и молодёжной политики Самарской области.  За эти годы турнир «вырос» до межрегионального: в 2010 году в нём принимали участие команды из Татарстана и Самарской области.

Дни индийской культуры в рамках проекта «Самарский Вавилон» прошли в марте 2009 года.

СОЮБ была отмечена дипломом третьего всероссийского смотра-конкурса по экологии в 2002 году на коллегии Министерства культуры РФ.

Примечания 

Библиотеки Самары
Организации, основанные в 1973 году
Библиотеки для молодёжи